Moja rodzinka (My Family) – brytyjski serial komediowy
 Moja rodzina (My Family) – amerykański film obyczajowy